

Прізвище 
 Гоян Олесь Яремович (*1964) — український журналіст.
 Гоян Михайло (*1922) — український патріот, громадський діяч, науковець, відомий меценат.
 Гоян Ярема Петрович (1940—2018) — український прозаїк.

Топонім 
 Гоян (Кишинів) (Goian) — село в складі муніципію Кишинів в Молдові.

Див. також 
 Гояни — село в Дубоссарському районі в Молдові (Придністров'ї).